Tuffbach heißen:
 Tuffbach (Inn), beim Alpenzoo in Innsbruck, Tirol
 Tuffbach (Radegunder Bach), bei St. Lorenzen im Lesachtal, Kärnten